Ein feste Burg ist unser Gott, un inno luterano.
Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80, una cantata  di Johann Sebastian Bach basata sull'omonimo inno luterano.
Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80b, un'altra cantata  di Johann Sebastian Bach basata sull'omonimo inno luterano.